Adrian Voinea – ex tennista rumeno
 Camelia Voinea – ex ginnasta rumena
 Florea Voinea – ex calciatore rumeno
 Maricel Voinea – ex pallamanista rumeno